

Persone
 Gaetano Badii (1867-1937) – storico italiano
 Umberto Badii (1926) – ex calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro
 Mulino Badii – complesso architettonico situato nel comune di Massa Marittima, Italia